Саурово — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Расположена в центральной части района, в 3 км к востоку от районного центра, посёлка городского типа Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 416 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района